Holly Ridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Holly Ridge (Louisiana)
 Holly Ridge (Mississippi)
 Holly Ridge (North Carolina)
 Holly Ridge (South Carolina)